Sylvia, keresztnév
Sylvia (1956–) amerikai énekesnő
Földrajz
Sylvia, kansasi település
Tudomány
Sylvia, madárnem
Művészet
Sylvia, Delibes-balett
Sylvia, 2003-as brit filmdráma